Sværdet i stenen er en novelle af T. H. White fra 1938.

Sværdet i stenen kan også henføre til:
 et våben i Arthur-legenden som kun den retmæssige konge af Britannien kan trække op fra stenen; nogle gange associeret med Excalibur, se Excalibur. (I det originale eventyr er sværdet i stenen ikke Excalibur.)
 Sværdet i stenen (film) - en 1963 Disney film baseret på novellen.